Nowa Żelazna – kolonia w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Daszyna
 Nowa Żelazna – dawna nazwa wsi Żelazna Nowa w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Magnuszew